Pinto kan som auktorsförkortning betyda:

 Ângelo Parise Pinto
 Cesar Pinto
 John D. Pinto
 Oliverio Mario Pinto
 Polidoro Pinto-Escobar

Robotskapade auktorsförkortningar